Тиссен () — немецкая фамилия и топоним:

Носители фамилии 
 Тиссен, Август (1842—1926) — немецкий промышленник, основатель заводов Тиссена («Thyssen AG»).
 Тиссен, Генрих (1875—1947) — немецкий предприниматель и коллекционер искусства, сын Августа Тиссена.
 Тиссен, Брэдли (Брэд) (род. 1990) — канадский кёрлингист.
 Тиссен, Деннис (род. 1961) — канадский кёрлингист (кёрлинг на колясках), чемпион зимних Паралимпийских игр 2014.
 Тиссен, Йозеф (1844—1915) — немецкий промышленник, брат Августа Тиссена.
 Тиссен, Карл (1867—1945) — немецкий композитор.
 Тиссен, Марианн (род. 1956) — бельгийский и европейский политик.
 Тиссен, Нолан (род. 1980) — канадский кёрлингист.
 Тиссен, Петер (1899—1990) — немецкий химик.
 Тиссен, Тиффани-Амбер (род. 1974) — американская актриса.
 Тиссен, Фриц (1873—1951) — немецкий предприниматель, сын Августа Тиссена.
 Тиссен, Хайнц (1887—1971) — немецкий композитор.
 Тиссен-Борнемиса, Ханс (1921—2002) — сын Генриха Тиссена, швейцарский предприниматель и коллекционер, владелец коллекции, составившей основу мадридского Музея Тиссена-Борнемисы.

Другое 
 Тиссен — крупный древний ударный кратер в северной приполярной области обратной стороны Луны.

См. также 
 Тисен
 «ThyssenKrupp» — один из крупнейших промышленных концернов Германии
 Музей Тиссена-Борнемисы — художественный музей в Мадриде